Lovett Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lovett Island (Missouri)
 Lovett Island (North Carolina)
 Lovett Island (Tennessee)